Essa foi a 21° temporada do campeonato.

|valign="top"|
{|
|

|-
|

Indy Lights
IndyCar
Categorias de automobilismo
Competições de esporte a motor dos Estados Unidos
2006 no automobilismo